Брахи́хитон () — род растений семейства Мальвовые (Malvaceae), включающий более 30 вид деревьев и кустарников. Большинство видов произрастает в Австралии.

Название рода происходит от греческих слов «брахис» (короткий) и «хитон». Под «коротким хитоном» подразумевается оболочка семени.

Описание 

Брахихитон — дерево или кустарник, достигает в высоту от 1 до 45 м.

Все виды — однодомные, мужские и женские цветки располагаются на одном растении. Цветки имеют колоколообразный околоцветник, состоящий из одного ряда лепестков, у большинства видов яркоокрашенный. Женский цветок имеет пять отдельных пестиков.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 38 видов:

Примечания 

Стеркулиевые
Флора Австралии и Океании